Bossembele kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bossembélé, ort, 
 Bossembélé Airport, flygplats, 
 Bossembele Sub-Prefecture, subprefektur, Ombella-Mpoko, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar